Rivière Étienne peut se référer à:

Toponymes

Rivière Étienne (rivière Shipshaw), un affluent de la rivière Shipshaw, Saint-David-de-Falardeau, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
Rivière Étienne (rivière Godbout), un affluent de la rivière Godbout, Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec.